Iratiense – abitanti di Irati (Paraná)
Iratiense – abitanti di Irati (Santa Catarina)